Флаг муниципального образования «Новодевя́ткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 марта 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3946.

Описание флага 
Флаг муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в красном, синем, белом и жёлтом цветах.

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле мурованном серебром с лазоревой зубчатой главой, усеянной серебряными вырубными крестами, поверх всего — золотая сидящая дева в длинном ингерманландском платье, держащая в руках три золотых колоса».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Серебряные вырубные кресты — ингерманландская история деревни. Новое Девяткино с 1888 по 1942 годы было заселено ингерманландскими финнами. Основным занятием (промыслом) ингерманландцев в старину являлись рыбная ловля и сельское хозяйство.

Символ сельскохозяйственного прошлого деревни — золотая сидящая дева в длинном ингерманландском платье, держащая три золотых колоса.

По территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» протекает река Охта и Капральев ручей. Их символ — синее поле на флаге. На старых картах и планах местности видно, что значительные земельные площади занимали болота.

В годы, прошедшие после окончания Великой Отечественной войны был осуществлён значительный объем мелиоративных работ, превративших многие бывшие окрестные болота в сельскохозяйственные угодья.
 
В 1970—1980 годах в деревне Новое Девяткино было осуществлено значительное жилищное и хозяйственное строительство. Возникли кварталы современных многоэтажных домов. Символ новостроек на флаге — червлёная мурованная серебром стена.

Синий цвет (лазурь) — истина, чистое небо, слава, честь, верность, искренность, безупречность.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность, любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, красоты, солнца и тепла.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.
 
Жёлтый цвет (золото) — постоянство, прочность, знатность, справедливость, верность, благодать, солнечный свет.

Сочетание этих четырёх цветов соответствует геральдическим цветам Ленинградской области и Всеволожскому району.

Примечания